Firefly (engl. für „Leuchtkäfer“ (oder Glühwürmchen), wörtlich „Feuerfliege“) steht für:

 Firefly – Der Aufbruch der Serenity, eine Fernsehserie
 Firefly (Autovermietung)
 Firefly (Bootsklasse)
 Firefly (Fluggesellschaft)
 Firefly (Frisur), eine modische Frisur
 Firefly Aerospace, ein Raumfahrtunternehmen
 Firefly Motor & Engineering, einen Fahrzeughersteller
 Firefly Studios, ein Spielehersteller
 Fairey Firefly, ein Jagdflugzeug
 Slingsby T67 Firefly, eine Variante des Sportflugzeugs Sportavia-Pützer RF 6
 Sherman Firefly, ein Kampfpanzer
 den Comic-Schurken Garfield Lynns, siehe Schurken im Batman-Universum#Firefly